Kelurahan Sumberejo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Sumberejo (administrativ by i Indonesien), Jawa Tengah, 
 Kelurahan Sumberrejo, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar